Око:
 Око — то же, что и глаз — орган зрительной системы.
 «Око» — комплекс зданий, расположенных на 16 участке ММДЦ «Москва-Сити».
 «Око» — спутниковая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США.
 «Око-1» — спутниковая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет.
 Око — название посёлка Ясноморское Сахалинской области до 1947 года.
 Око — название османской меры веса, распространённое среди славянских народов.

Персоналии 
 Око, Бернард (1902—1972) — американский скрипач.
 Око, Брайан (род. 2003) — швейцарский футболист.
  — американский продюсер.

См. также 
 Всевидящее око (значения)
 Око Ра